За́на Никола́евна Зано́ни (при рождении Зинаи́да Никола́енко; 5 ноября 1910, Екатеринослав — 22 июля 1983, Москва) — советская актриса театра, кино и дубляжа, танцовщица.

Биография 

Родилась 5 ноября 1910 года в городе Екатеринослав.

В 1928 году окончила 1-й Государственный хореографический техникум, а в 1939-м — Театральную студию под руководством Н. П. Хмелёва.

В 1923—1925 годах выступала на эстраде с исполнением характерных танцев. С 1925-го являлась актрисой киностудии «Ленфильм». В 1939 году она актриса Московского театра им. М. Н. Ермоловой, в 1943—1945 годах — актриса Центрального театра транспорта в Москве (ныне это Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя), затем — Театра-студии киноактёра. С 1960-го — актриса Киностудии имени М. Горького.

Ушла из жизни 22 июля 1983 года в Москве.

Фильмография

Роли в кино 
В кино — с 1925 года.

1925 — Минарет смерти (Пленница гарема) — первая жена
1926 — Соперники — Занда, рыбачка
1927 — Северная любовь — Пелька
1929 — Голубой экспресс (Экспресс Нанкин — Су-Чжоу) — Ия
1929 — Соперницы — Италмас, дочь кулака
1930 — Айна (Песчаная учительница) — Айна
1931 — Забыть нельзя — Майса, учительница
1932 — Блестящая карьера — богатая дама
1932 — Золотые руки — Фатьма
1933 — Моя Родина — китайская благотворительница (нет в титрах)
1936 — Девушка с Камчатки — Наташа
1947 — Поезд идёт на восток — пассажирка в вагоне-ресторане (нет в титрах)
1949 — Алитет уходит в горы — Рультына
1950 — Свадебный подарок — Огюль-Гирек
1953 — Серебристая пыль — Мэри, горничная-негритянка
1955 — Мексиканец — мать Риверы
1955 — Следы на снегу — Замятина Зинаида Николаевна, сотрудница экспедиции
1956 — Как Джанни попал в ад (фильм-опера) — Ческа
1956 — Тропою грома — мама Ленни Сварца
1959 — Я вам пишу… — Римма Васильевна
1962 — 713-й просит посадку — медсестра-индианка
1962 — Мы вас любим — рабыня
1962 — Чёрная чайка — кубинка
1963 — Два воскресенья — делегат (нет в титрах)
1965 — Как вас теперь называть? — эпизодическая роль (нет в титрах)
1965 — Они не пройдут — эпизодическая роль
1965 — Фитиль (киножурнал), вып. № 34 «Срочно! 03!» — врач
1966 — Серая болезнь — Элеонора Смирнова, жена и ассистентка фокусника
1967 — Цыган — старая цыганка
1968 — Крах (Операция против Савинкова) — цыганка из хора
1968 — Шаги по земле — эпизодическая роль (нет в титрах)
1970 — Чёрное солнце — негритянка
1971 — Корона Российской империи, или Снова неуловимые — индианка
1972 — Первый экзамен — старшая учительница
1972 — Хроника ночи — Клео Гиту
1974 — Если хочешь быть счастливым — индианка (нет в титрах)
1974 — Скворец и Лира — пассажирка (нет в титрах)
1975 — Бегство мистера Мак-Кинли — дама в сари на симпозиуме (нет в титрах)
1976 — Марк Твен против… — Кэти
1977 — Солдатки — эпизодическая роль
1978 — Плата за истину — жена Пастера

Озвучивание 
1938 — Большой вальс (The Great Waltz, США) — мать Штрауса 
1960 — Пожнёшь бурю (Inherit the Wind, США) — Сара Брэди
1961 — Все по домам (Tutti a casa, Италия, Франция) — Каратина Бризигони
1963 — Фото Хабера (Fotó Háber, Венгрия)
1965 — Первый учитель (Биринчи мугалим)
1968 — Залог успеха (Il Medico della mutua, Италия)
1970 — Белые розы для моей чёрной сестры (Rosas blancas para mi hermana negra, Мексика) — Ангустия
1970 — Старые мельницы — Мако
1972 — Сюда прилетают лебеди — Чоп-апа
1975 — Наследник — Дойдук

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия кино. — М., 2010.

Персоналии:Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра